Warmia Grajewo – polski klub sportowy, założony w 1924 roku w Grajewie.

Sukcesy 
 Udział w barażach o 1 ligę w 1935 roku
 Występy na II poziomie rozgrywkowym od 1924 roku - x 5: 1935, 1936, 1936/37, 1937/38, 1938/39.
 Występy na III poziomie rozgrywkowym od 1946 roku - x 14: 1951, 1952, 1960/61, 1961/62, 1964/65. 1965/66, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2006/07, 2007/08.
 Wojewódzki Puchar Polski: 1970 – OZPN Białystok, 1977/78 – OZPN Łomża, 2001/02 – Podlaski PZN

Historia 
Założycielem klubu jest Witold Terlecki, były zawodnik oraz pierwszy prezes Warmii. Drużyna powstała przy Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Grajewie, stąd nazwa Gimnazjalny Klub Sportowy. W 1925 zmieniona na Grajewski Klub Sportowy, a od 1926r. jako Warmia. Nazwa powstała jako wyraz integralności z ziemią Warmii i Mazur należących wówczas do Prus. Stadion Warmii powstał w 1932 roku. Obiekt był wielokrotnie przebudowywany, dziś posiada krytą trybuną i 2000 miejsc siedzących.
Po wojnie zespół odrodził się i występował pod kilkoma nazwami OMTUR, Związkowiec oraz Spójnia. W 1956 roku Warmia wchłonęła Budowlanych Grajewo i stała się członkiem LZS. W latach 80. klub stał się Międzyzakładowym KS, obecnie KS (2017r.).

Baraże o 1 ligę 

W 1935 roku Warmia zakwalifikowała się do baraży o 1 ligę. Grała w grupie IV (na 4 grupy) i nie weszła do dalszej fazy.

Rezultaty:
 Śmigły 5:0 Warmia
 Kotwica 0:3 (wo) Warmia
 Warmia 3:0 Kotwica
 Warmia 0:5 Śmigły

Sezony

Stadion 

Stadion Miejski im. Witolda Terleckiego jest zlokalizowany przy ul. Piłsudskiego 32 w Grajewie.

Bibliografia 
 Zdzisław Jankowski – "Kalendarium 80-lecia Klubu Sportowego Warmia w Grajewie"
 
 
 Piłka nożna na ziemi łomżyńskiej w latach 1919-1997, Henryk Pestka.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Warmia Grajewo na facebook.com
 Warmia Grajewo w serwisie 90minut.pl
 Warmia Grajewo na regiowyniki.pl

 
Kluby piłkarskie założone w Polsce w 1946
Kluby piłkarskie w województwie podlaskim